Karangmekar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Karangmekar, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Karangmekar (administrativ by i Indonesien, Kabupaten Karawang), Jawa Barat, 
 Desa Karangmekar (administrativ by i Indonesien, lat -6,83, long 108,66), Jawa Barat, 
 Desa Karangmekar (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 108,15), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar